La Revue blanche — французский литературно-художественный журнал, издававшийся в 1889—1903 годах и сотрудничавший со многими известными писателями и художниками того времени.

История 
Был основан и издавался братьями Натансон (Александром, Таде и Луиз-Альфредом). Появился в качестве соперника известного журнала «Mercure de France». Жена Таде Натансона, Мизиа, помогала в издании и стала моделью к нескольким иллюстрациям. Секретарями редакции были Люсьен Мюльфельд, Леон Блюм и Феликс Фенеон (1896—1903).

Основные сотрудники 
 Гийом Аполлинер
 Леон Блюм
 Поль Верлен
 Клод Дебюсси
 Кеес ван Донген
 Альфред Жарри
 Андре Жид
 Гюстав Кан
 Леонетто Каппелло 
 Поль Клодель
 Октав Мирбо
 Шарль Пеги
 Марсель Пруст
 Мизиа Серт
 Анри де Тулуз-Лотрек
 Феликс Фенеон

Литература 
 Bernier G. La Revue blanche. Paris: Hazan, 1991
 Bourrelier P.-H. La revue blanche: une génération dans l’engagement, 1890—1905. Paris: Fayard, 2007
 La revue blanche: une anthologie. Réunie et présentée par Cécile Barraud. Houilles: Manucius, 2010

Ссылки 
 Mort de la Revue blanche
 La revue blanche de Bruxelles, ročníky 1889—1891
 La revue blanche, ročníky 1891—1903

Литература Франции
Литературные журналы Франции
Печатные издания, возникшие в 1889 году
Печатные издания, закрытые в 1903 году